Екимцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Екимцево — посёлок в Кологривском районе Костромской области.
 Екимцево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Екимцево — деревня в Опочецком районе Псковской области.